Дарниця — місцевість у Києві
 Дарниця — село у Братському районі Миколаївської області
 Дарниця — річка, яка протікає на лівому березі Києва

 Дарниця — залізнична станція на лівому березі Києва
 Дарниця — локомотивне депо Південно-Західної залізниці
 Дарниця — вагонне депо Південно-Західної залізниці
 «Дарниця» — станція метро Київського метрополітену
 «Дарниця» — електродепо Київського метрополітену
 «Дарниця» — автобусна станція у Києві
 «Дарниця» — завод-виробник лікарських засобів у Києві